Cirino ist der Familienname folgender Personen:
 A.C. Cirino (1929–2003), surinamischer Schriftsteller
 Bruno Cirino (1936–1981), italienischer Schauspieler
 Franco Cirino (1926–1979), italienischer Regisseur
 Ilaria Cirino (* 1971), italienische Regisseurin
 Marcelo Cirino (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Natale Cirino (1894–1962), italienischer Schauspieler
 Paolo Cirino Pomicino (* 1939), italienischer Politiker
 Wellington Cirino (* 1975), brasilianischer Truck-Rennfahrer